Candirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Candirejo, Semanu, by, 
 Candirejo, Wonosobo, by, 
 Candirejo, Magetan, by, 
 Candirejo, Ungaran Barat, by, 
 Candirejo, Tuntang, by, 
 Candirejo, Batang, by, 
 Candirejo, Nganjuk, by, 
 Candirejo, Blitar, by, 
 Candirejo, Semin, by, 
 Candirejo, Klaten, by, 
 Candirejo, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar